Großsteingrab Slagslunde steht für:

 Großsteingrab Slagslunde 1
 Großsteingrab Slagslunde 2
 Großsteingrab Slagslunde 3

Siehe auch:
 Großsteingrab Slagslunde Skov